uwrocie – pas o jednakowej szerokości wyznaczony po obu stronach pola służący do zawracania podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Uwrocie – część wsi Szynkielów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Uwrocie – część wsi Staszkówka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Uwrocie – część wsi Zaskrodzie w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Uwrocie – przysiółek wsi Niwiska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska